Il doppio del torneo di tennis Izmir Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jesse Levine e Kei Nishikori che hanno battuto in finale Nathan Thompson e Danai Udomchoke 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Alex Kuznetsov /  Kristian Pless (primo turno)
 Frederik Nielsen /  Martin Pedersen (primo turno)

 Andrej Golubev /  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)
 Ti Chen /  Noam Okun (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Izmir Cup 2008